Itaú bezeichnet:

in Argentinien:
 Serranía del Itaú – Gebirgszug in der Provinz Salta
in Bolivien:
 Serranía Itaú – Gebirgszug der bolivianischen Voranden
 Río Itaú – bolivianisch-argentinischer Grenzfluss
 Itaú (Tarija) – Ort im Departamento Tarija
in Brasilien:
 Itaú (Rio Grande do Norte) – Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Itaú de Minas – Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 Banco Itaú – Finanzinstitut